Baranauskas ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom slawischen Wort baran.

Weibliche Formen 
 Baranauskaitė (ledig)
 Baranauskienė (verheiratet)

Namensträger 

 Aivaras Baranauskas (* 1980), Radrennfahrer
 Andrius Baranauskas (* 1947),  Politiker, Mitglied des Seimas
 Antanas Baranauskas (1835–1902),  Dichter und Bischof
 Egidijus Baranauskas (* 1967),  Richter und Zivilrechtler
 Juozas Gediminas Baranauskas (1935–2021),  Politiker, Mitglied des Seimas
 Lukas Baranauskas (* 1993),  Fußballspieler
 Stasys Baranauskas (* 1962), litauischer Fußballspieler

Familienname
Litauischer Personenname